Molz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Friedrich Molz (1790–1879), Schweizer Lehrer und evangelischer Geistlicher
 Alexander Molz (* 1995), deutscher Laiendarsteller
 Jonas Molz (* 2000), deutscher Handballspieler 
 Martin Molz (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Peter Molz (1853–1933), deutscher Gewerkschaftsfunktionär

Molz ist der Ortsname von:
 Molz (Gemeinde St. Corona), Ortsteil von St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich